James Ward peut désigner :
 James Ward (1769-1859), un peintre et graveur anglais ;
  (1843-1925), un psychologue et philosophe anglais ;
 James Ward (1906-1990), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 James Allen Ward (1919-1941), un aviateur néo-zélandais ;
 James Ward, né en 1987, un joueur de tennis anglais ;
 James Ward-Prowse, né en 1994, un footballeur anglais.